Проширени универзум је измишљени универзум/свет који насељавају разни измишљени ликови и у коме се налазе детаљи о измишљеном универзуму који се не појављују у изворној грађи (за коју се често користи термин канон). На пример, универзум Звезданих ратова је приказан у шест филмова. Проширени универзум обухвата ове филмове, као и детаље из разних романа, стрипова, -{RPG}- игара итд. изван филмова. Скоро сваки серијал коме је нека група фанова посвећена има овакве додатке, обично у облику стрипова или романа смештених у исту поставку као и популарни филм или телевизијски шоу.

Проширени универзум није исто што и адаптација, која представља препричавање исте приче, обично на другачијем медијуму. Најчешће, проширени универзуми нису канон већ апокрифи.

Звездани ратови су необични јер је Џорџ Лукас/Лукасфилм уобличио четири нивоа канона, који укључују проширени универзум Звезданих ратова, чиме се канонизује континуитет установљен романима Звезданих ратова што доводи до великих напора да се одржи континуитет између књига и филмова (погледајте канон Звезданих ратова за више информација). Многи елементи створени у проширеном универзуму Звезданих ратова су доспели у филмове, као што је случај са планетом Корусант и ликом Ејле Секјуре.

Види још 
 Проширени универзум Звезданих ратова
 Проширени универзум Звезданих стаза

Фикција